Max Adler (1866-1952) – imprenditore e filantropo statunitense
 Max Adler (1873-1937) – filosofo, sociologo e politico austriaco
 Max Adler  – attore statunitense